Würl oder Wuerl ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Würl (1925–2005), österreichischer Grafiker und Künstler
 Donald Wuerl (Donald William Wuerl; * 1940), US-amerikanischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Washington